Le Chevalier errant est un texte de Thomas III de Saluces.
 Le Chevalier errant est un film muet suédois de 1921 réalisé par John W. Brunius.
 Le Chevalier errant est un épisode de la saison 3 de Kaamelott.
 Le Chevalier errant est un prélude à la saga du Trône de fer.
 Le Chevalier errant est une espèce de limicole de la famille des Scolopacidae.
 Le chevalier errant est un livre-jeu écrit par Fabrice Cayla et Jean-Pierre Pécau publié en 1987.
 Le Chevalier errant est un tableau de John Everett Millais peint en 1870.
Le Chevalier errant est un album de la série de bande dessinée Bob et Bobette, de Willy Vandersteen

Voir aussi